La Route nationale 46 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

 Route nationale 46A en Algérie
 Route nationale 46B en Algérie
 Route nationale 46 en Belgique
 Route nationale 46 en Estonie
 Route nationale 46 en France métropolitaine
 Route nationale 46 en Inde

Voir aussi